Solina – comune rurale polacco
Grano Solina – varietà di grano tenero tipica dell'Appennino abruzzese
ARP String Ensemble – sintetizzatore analogico polifonico prodotto dalla Solina